UTA est un sigle de trois lettres qui signifie :
 Union de transports aériens, ancienne compagnie aérienne française qui desservait principalement l'Afrique.
 Unité de travail annuel, unité de mesure du temps de travail utilisée en agriculture.
 En allemand, Urantrennarbeit Unité de travail de séparation en physique nucléaire.
 Université technique d'Accra.